Land of the Free II е девети студиен албум на германската пауър метъл група Gamma Ray. За да промотира албума, Gamma Ray се присъединява към Helloween на 2007/08 Hellish Rock Tour.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокали
 Дирк Шлехтер – бас
 Хеньо Рихтер – китара, клавиши
 Дан Цимерман – барабани

Песни

Позиции в класациите 
 Германия: #1
 Швеция: #57
 Норвегия: #98

Бележки 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 2007 година